Московкин — русская фамилия.

Известные носители:
 Московкин, Виктор Васильевич (1911— ?) — главный технолог завода «Красное Сормово», лауреат Сталинской премии 1949 года.
 Московкин, Владимир Михайлович (род. 1952) — российский и украинский географ, экономист, науковед, педагог, публицист.

См. также 
 Московкино